Bonk bezeichnet:

 Bonk, eine Abwandlung der Teardrop-Attacke in der Informationstechnik
 Bonk, ein wahlweise verlustbehafteter oder verlustfreier Audio-Codec, siehe auch Audioformat

Bonk ist der Familienname folgender Personen:
 Bartłomiej Bonk (* 1984), polnischer Gewichtheber
 Christian Bonk (1807–1869), Tuchfabrikant, baptistischer Gemeindegründer
 Ecke Bonk (* 1953), deutscher Konzeptkünstler
 Gerd Bonk (1951–2014), deutscher Gewichtheber
 Hartmut Bonk (1939–2019), deutscher Bildhauer und Maler
 Heinz Joachim Bonk (1935–2019), deutscher Jurist
 Julia Bonk (* 1986), deutsche Politikerin
 Peter Bonk (* 1940), deutscher Althistoriker
 Radek Bonk (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler
 Rainer Bonk (* 1945), deutscher Aktionskünstler, Rheinberg, Urheber der Blauschafe
 Sigmund Bonk (* 1959), deutscher Philosoph
 Thomas Bonk (* 1964), deutscher Philosoph
 Tino Bonk (* 1967), deutscher Bobsportler
 Ulrich Ernst Wilhelm Bonk (* 1940), deutscher Arzt, Professor für Pathologie, Onkologie und Public Health

Siehe auch:
 Bong (Begriffsklärung)